Litzirüti ist der Name zweier Ortschaften im Kanton Graubünden, Schweiz:
Litzirüti (Schanfigg) in der Gemeinde Arosa
Litzirüti (Prättigau) in der Gemeinde St. Antönien.